Сергей Байков:
 Байков, Сергей Алексеевич (1927—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Байков, Сергей Васильевич (1772—1848) — русский военачальник, генерал-майор, участник Наполеоновских войн и Русско-турецкой войны 1828—1829 гг.
 Байков, Сергей Владимирович — советский и российский певец (бас-баритон), народный артист России (1994).